Чико има више значења:
 Чико
 Чико (Вашингтон)
 Чико (Калифорнија)
 Чико (Тексас)